Zolow ist der Familienname folgender Personen:

 Nikola Zolow (* 2006), bulgarischer Automobilrennfahrer 
 Tano Zolow (1918–1990), bulgarischer Politiker